Шрира — еврейские мужское имя и фамилия.

 Шрира, Виктор Исаевич (род. 1953) — математик и механик, сын И. Н. Шриры.
 Шрира, Исай Несанелович (1920—2000) — экономикогеограф и педагог.